

Persone 
 Frundsberg - nobile famiglia tirolese
 Ulrich von Frundsberg (1425-1501) - nobile condottiero tedesco
 Georg von Frundsberg – condottiero tedesco e comandante-riformatore dei lanzichenecchi
 Kaspar von Frundsberg – condottiero tedesco e signore di Mindelheim
 Udalrico Frundsberg – principe vescovo di Trento

Altro 
 10. SS-Panzer-Division "Frundsberg" – unità corazzata delle Waffen-SS
 SMS Frundsberg – corvetta a propulsione mista vela-vapore della k.u.k. Kriegsmarine